Arrecife

Geografia 
Arrecife (Espanha)
Arrecifes (Argentina)
Arrecifes (município)

Desambiguações de topônimos